

Patronymes 
Starostine (masculin ; ) ou Starostina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoly Starostin (1960-), pentathlonien soviétique
 Evgueni Starostine (1935-2011), historien et archiviste russe
 Mark Starostin (1990-), fondeur kazakh
 Sergueï Starostine (1953-2005), linguiste russe

Patronyme russe